O Stade Francis-Le Blé (até 1982, chamado de Stade de l'Armoricaine) é um estádio localizado em Brest, na França. É a casa do Stade Brestois 29, e sua capacidade atual é de 10.228 lugares.

História 
Construído em 1922, foi expandido nos anos 1980, com a ascensão do Stade Brestois. 

Francis Le Ble